Dyskografia B’z – japońskiego zespołu rockowego, obejmuje dwadzieścia albumów studyjnych, sześć minialbumów, dwanaście kompilacji, jeden remix album, dwa albumy karaoke oraz pięćdziesiąt trzy single.

Albumy

Albumy studyjne

Minialbumy

Kompilacje

Karaoke 
 B’z TV Style SONGLESS VERSION (19.02.1992)
 B’z TV Style II Songless Version (20.12.1995)

Albumy internetowe 
 The Complete B’z (01.08.2005)

Single

Wideo 
 FILM RISKY (16 grudnia 1990)
 JUST ANOTHER LIFE (11 grudnia 1991)
 once upon a time in Yokohama ~B’z LIVE-GYM '99 „Brotherhood"~ (VHS; 2 sierpnia 2000)
 LIVE RIPPER (VHS, DVD; 14 marca 2001)
 „BUZZ!!” THE MOVIE (VHS, DVD; 14 marca 2001)
 The true meaning of „Brotherhood"? (VHS, DVD; 14 marca 2001)
 once upon a time in Yokohama ~B’z LIVE-GYM '99 „Brotherhood"~ (DVD; 2 sierpnia 2002)
 a BEAUTIFUL REEL. B’z LIVE-GYM 2002 GREEN ～GO★FIGHT★WIN～ (VHS, DVD; 27 listopada 2002)
 Typhoon No.15 ～B’z LIVE-GYM The Final Pleasure „It’s Showtime!!” in Nagisaen～ (VHS, DVD; 25 lutego 2003)
 B’z LIVE-GYM 2006 „MONSTER'S GARAGE” (20 grudnia 2006)
 B’z Live-Gym Pleasure 2008 -Glory Days- (25 lutego 2009)

Przypisy 

B’z
B’z
B’z